Stati Uniti d'America
 Bluffton – città della Contea di Beaufort, Carolina del Sud
 Bluffton – città della Contea di Clay, Georgia
 Bluffton – capoluogo della Contea di Wells, Indiana
 Bluffton – città della Contea di Otter Tail, Minnesota
 Bluffton – villaggio della Contea di Allen, Ohio